Кра́сичков — русская фамилия.

Известные носители 
 Красичков, Вячеслав Прокофьевич (1898—1978) — советский агроном-селекционер, вице-президент АН Таджикской ССР, заслуженный деятель науки Таджикской ССР. 
 Красичков, Григорий Иванович (1924—1945) — советский солдат Второй мировой войны, полный кавалер ордена Славы.
 Красичков, Михаил Викторович (1933—2009) — советский подводник.

Составные фамилии 
 Красичков-Терновский, Игорь Фёдорович (1935—2012) — математик, член-корреспондент АН РБ (1993), доктор физико-математических наук (1975), профессор (1981).